Блажуј може бити:

 Блажуј (Илиџа), насељено мјесто у општини Илиџа, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Блажуј (Томиславград), насељено мјесто у општини Томиславград, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ